Cecilia Bolocco – modella cilena (1965–)
Diana Bolocco – giornalista cilena (1977–)